Yaxley (Cambridgeshire), een plaats in het Engelse graafschap Cambridgeshire
 Yaxley (Suffolk), een plaats in het Engelse graafschap Suffolk